

Dois Irmãos est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Dois Irmãos do Buriti est une municipalité de l'État du Mato Grosso do Sul
 Dois Irmãos das Missões est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Dois Irmãos do Tocantins est une municipalité de l'État du Tocantins
 Morro Dois Irmãos, une montage de l'État de Rio de Janeiro

Homonymie de toponyme